Кокуши — название населённых пунктов:

Россия 
 Кокуши — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Кокуши — деревня в Шабалинском районе Кировской области.